Howell House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Howell House (Kalifornien), ID-Nr. 92001612
 Howell House (Nevada), ID-Nr. 83004640
 Howell House (Pennsylvania), ID-Nr. 72001159